India
Gudalur – città del distretto di Coimbatore, Tamil Nadu
Gudalur – città del distretto dei Nilgiri, Tamil Nadu
Gudalur – città del distretto di Theni, Tamil Nadu
Cuddalore (o Gudalur, Kudalur) – capoluogo del distretto di Cuddalore, Tamil Nadu